Augyles letovi — вид жуков из семейства пилоусов (Heteroceridae). Назван в честь Егора Летова, советского и российского музыканта, лидера группы «Гражданская оборона».

Впервые вид был обнаружен Л. Н. Медведевым в 1976 году в провинции Хоабинь Вьетнама. По состоянию на 2018 год больше нигде не найден.

Название виду дал сотрудник Института биологии внутренних вод имени И. Д. Папанина Алексей Сажнев. Его статья с описанием жука была опубликована в новозеландском журнале Zootaxa в 2018 году.

Описание 
Длина — 3,2—3,3 мм. Окраска светло-коричневая, на спинке есть светло-жёлтые пятна. Половой диморфизм незначителен. Судя по морфологическим признакам, вид наиболее близок к  и .

Примечания

Ссылки 
 Новый вид жука-пилоуса назвали в честь Егора Летова. РИА Новости .
 Новый вид жуков-пилоусов назвали в честь Егора Летова. N+1 .
 Российский энтомолог назвал жука в честь Егора Летова. Meduza .
 A new species of beetles was named Augyles letovi — in honor of Yegor Letov. HYBRIDtechcar .

Пилоусы
Животные, описанные в 2018 году
Таксоны насекомых, названные в честь людей
Эндемики Вьетнама